Ця стаття являє собою список штатів США у порядку зменшення густоти населення. Наведені дані Перепису населення США 2000 року та статистичної оцінки кількості населення США 2007 року.

Примітки

Джерела 
 Штати за населенням, рейтинги за даними Бюро перепису населення США. 
GCT-PH1-R. Населення, домогосподарства, площа та щільність населення: 2000 за даними Бюро перепису населення США. 

Списки штатів США